Leocrates är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Leocrates ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Leocrates